Ри́чард Ба́ссетт (;  — ) — американский политик, губернатор и сенатор от штата Делавэр.

Родился в Мэриленде. Изучал право в Филадельфии и адвокатское дело в Делавэре. Владел особняком и тремя домами в Делавэре и Мэриленде.

Был депутатом законодательного собрания штата Джорджия, Континентального конгресса, Филадельфийского конвента, Палаты представителей и Сената США. На Филадельфийском конвенте с речами не выступал. Впоследствии был сенатором США, судьёй и губернатором Делавэра.

Примечания

Ссылки 
 Delaware Historical Society; website; 505 North Market Street, Wilmington, Delaware 19801; (302) 655-7161
 University of Delaware; Library website; 181 South College Avenue, Newark, Delaware 19717; (302) 831—2965

Губернаторы Делавэра
Сенаторы от штата Делавэр
Члены Палаты представителей Делавэра
Подписавшие Конституцию США